Филлипс, Питер (род. 1953) — британский хормейстер и музыковед.
 Филлипс, Питер Марк Эндрю (род. 1977) — член британской королевской семьи, единственный сын принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса.
 Филлипс, Питер Чарльз Бонест (род. 1948) — новозеландский экономист.